Само́хин (Само́хина)— русская фамилия и топоним.

Известные носители 
 
 Самохин, Анатолий Николаевич (1905—1981) — Герой Советского Союза.
 Самохин, Андрей Павлович (род. 1962) — российский предприниматель, президент компании «Сады Придонья».
 Самохин, Валерий Борисович (1947—2015) — советский футболист.
 Самохин, Валентин Трофимович (1927—2012) — советский и российский учёный-ветеринар.
 Самохин, Виктор Сергеевич (1954—2022) — советский и российский футболист, тренер.
 Самохин, Владимир Фёдорович (1913—1996) — старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Самохин, Геннадий Викторович (род. 1971) — российский географ, спелеолог.
 Самохин, Даниэль (род. 1998) — израильский фигурист.
 Самохин, Дмитрий Сергеевич (род. 1980) — российский писатель-фантаст.
 
 Самохин, Илья Владимирович (1970—2014) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Самохин, Константин Михайлович (1915—1942) — советский танковый ас, гвардии капитан.
 Самохин, Леонид Григорьевич (1930—1962) — советский футболист.
 
 
 Самохин, Павел Александрович (1911—1971) — Герой Советского Союза.
 
 Самохин, Фёдор Иванович (1918—1992) — русский писатель, переводчик, журналист.



Топоним 
 Самохин — хутор в Обливском районе Ростовской области.